Komorowski es un apellido polaco. Su forma femenina es Komorowska y su plural es Komorowscy. Es el apellido de:
 Bronisław Komorowski (n. 1952), político polaco y presidente de Polonia;
 Tadeusz Bór-Komorowski (1895-1966), militar polaco.